szczawa – rodzaj wody mineralnej

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Szczawa – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica

Cieki wodne w Polsce 
 Szczawa – potok w Beskidzie Wyspowym, dopływ Kamienicy
 Szczawa – potok, dopływ Wisłoki
 Szczawa – potok, dopływ Dunajca